Гварде́йская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гвардейская площадь — площадь в Андреаполе.
 Гвардейская площадь — площадь в Благодарном.
 Гвардейская площадь — площадь в Норильске.
 Гвардейская площадь — площадь в Ростове-на-Дону.
 Гвардейская площадь — площадь в Саратове.

Украина 
 Гвардейская площадь — площадь в Макеевке.
 Гвардейская площадь — площадь в Лимане.

См. также 
 Гвардейская улица